Зарея Гуссаковского () — вид булавоусых пилильщиков (Cimbicidae) из надсемейства Tenthredinoidea. Эндемик Предкавказья. Описаны по самцам чёрного цвета длиной 9,5 мм. Усики чёрные, 6-члениковые, булавовидные. Обнаружены в окрестностях Армавира (Краснодарский край). Вид был впервые описан в 1933 году и назван в честь энтомолога В. В. Гуссаковского.

Охранный статус 

Внесены в Красную книгу России (категория 2 — сокращающийся в численности вид). Вид не изучен и учёт его численности не проводился.

Примечания

Ссылки 
 Зарея Гуссаковского на сайте «Красная Книга России»  

Булавоусые пилильщики
Насекомые Европы
Эндемики Краснодарского края
Животные, описанные в 1935 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей